Collegio elettorale di Bagno a Ripoli – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bagno a Ripoli – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005